Stazione meteorologica di Bari Facoltà di Ingegneria
Stazione meteorologica di Bari Osservatorio Meteorologico
Stazione meteorologica di Bari Palese